Гемба.

 Гемба — гора на Карпатах, одна из наивысших точек массива Полонина Боржава.
 Гэмба, в японском подходе к управлению качеством — концепция локального рабочего процесса, в котором управленцы должны принимать непосредственные решения.